

Geografia 
 Kep – municipalità e provincia della Cambogia
 Kep – città del Vietnam

Sigle 
 Kilogrammo Equivalente di Petrolio – sottomultiplo della Tonnellata equivalente di petrolio
 Kinetic Energy Penetrator – nome inglese dei penetratori a energia cinetica

Codici 
 KEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nepalganj (Nepal)
 kep – codice ISO 639-3 della lingua kaikadi